Die 32. Rallye Argentinien war der 5. von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2012. Die Rallye bestand aus 19 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 27. und dem 29. April ausgetragen. Insgesamt wurden 19 Wertungsprüfungen gefahren auf Schotter und teilweise bei starkem Regen.

Berichte

1. Tag (Freitag, 27. April) 

In den ersten Wertungsprüfungen der Rallye ging Petter Solberg (Ford) in Führung. Auf dem zweiten Platz fuhr Dani Sordo, in Argentinien mit einem Ford (sonst MINI) unterwegs, da sich Jari-Matti Latvala das Schlüsselbein gebrochen hatte beim Skifahren. Sébastien Loeb (Citroën) vergriff sich in der Reifenwahl und war nach der ersten Wertungsprüfungen auf dem achten Rang. Da die Strecke nach Regenfällen rutschig war, gab es zahlreiche Dreher. Ott Tänak und Jewgeni Nowikow (beide Ford) kamen mit einem Reifenschaden aus der 2. Wertungsprüfung ans Ziel. Trotz eines Drehers kam Loeb bis auf 1,9 Sekunden an Solberg heran. In der 3. WP strauchelt Loeb und verlor 20 Sekunden, er fiel auf den vierten Platz zurück. Auf dem 2. Platz war zu diesem Zeitpunkt Mikko Hirvonen (Citroën) vor Sordo. Auf der 4. WP musste der Führende Solberg sein Auto abstellen wegen einer gebrochenen Spurstange, er startete gemäß Rallye-2-Reglement am Samstag wieder. Ebenso Thierry Neuville (Citroën), der sich erst überschlug und weiterfuhr, danach wegen Bremsdefekt aufgeben musste. Loeb wurde immer schneller, gewann die 5. Wertungsprüfung und ging vor Teamkollege Hirvonen (+1,1 Sek.) in Führung.

2. Tag (Samstag, 28. April) 

Vorne kämpften die Teamkollegen Loeb und Hirvonen um die Spitze. Am Abend war Loeb mit 2,1 Sekunden in Führung. Dahinter folgten Dani Sordo und Mads Østberg (Ford) auf den Plätzen 3 und 4.

3. Tag (Sonntag, 29. April) 

Petter Solberg fuhr in den Wertungsprüfungen 14–19 die Bestzeiten, am Ende der Rallye lag er auf dem 6. Rang im Gesamtklassement. Sébastien Loeb gewann zum siebten Mal in Folge die Rallye Argentinien. Zweiter wurde Mikko Hirvonen, der wegen Teamorder von Citroën Loeb in den letzten WPs nicht mehr angegriffen hatte. Auf dem Siegerpodest war Mads Østberg, als bester Fordfahrer und mit rund 3 Minuten Rückstand auf Loeb, als dritter. In der Weltmeisterschaft führte Loeb mit 91 Punkten vor Solberg mit 73 und Hirvonen mit 70 Zählern.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC

Einzelnachweise 

Argentinien
2012